

События 
 Консулы Варан и Тертулл.
 Папа Иннокентий I пытался примирить Алариха и Гонория, но неудачно.
 24 августа — захват Рима вестготами Алариха и его разграбление. Шторм разбил флот Алариха, готовившийся к вторжению в Сицилию и Северную Африку. Конец года — смерть Алариха близ города Козенцы в Бруттии. Похоронен на дне реки Бузенто.
 410—415 — король вестготов Атаульф (Атольф), брат Алариха.

Китай 
 У-ди (Лю Сун) разгромил повстанцев, наступавших на Цзянькан.
 У-ди (Лю Сун) уничтожил Южную Янь. Конец Муюнов.
 Китайское царство Южная Янь уничтожено войсками Восточной Цзинь.
 Тоба Сы привлекает китайских крестьян на опустевшие земли.
 Набег жужаней на Тоба отражён.
 Шэлунь умер, ему наследовал Хулюй.
 410—415 — Хан жужаней Хулюй.

Родились 
 Геласий I (умер 19 ноября 496 года) — Папа Римский с 1 марта 492 года по 19 ноября 496 года.
 Даниил Столпник (умер в 490 году) — христианский аскет, столпник, почитается как святой в лике преподобных.

Скончались 
 Шэлунь — хан жужаней
 Аларих I — вождь и первый король вестготов в 382—410 годах.

См. также

Примечания 

Родившиеся в 410 году
Умершие в 410 году